CZ-101 steht für:
 Casio CZ-101, einen Casio-Synthesizer
 Česká zbrojovka CZ-101, eine tschechische Handfeuerwaffe
 Prag 1, ehemaliger ISO-3166-2-Code des tschechischen Distriktes

CZ101